Кубок УЕФА по мини-футболу 2003—2004 — 3-й розыгрыш кубка. Победу в нём одержал испанский клуб «Бумеранг Интервью», обыгравший по сумме двух матчей португальскую «Бенфику».

Этапы розыгрыша 
 Предварительный раунд (7 и 15 сентября 2003)
 Первый отборочный раунд (6—18 октября 2003)
 Второй отборочный раунд (18—20 марта 2004)
 Финальные матчи (23 апреля и 1 мая 2004)

Предварительный раунд

Первый отборочный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7 
 Лития, 9—12 октября 2003

Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа 8

Второй отборочный раунд

Группа A

Группа B

Финал

Первый матч

Второй матч 

«Бумеранг Интервью» победил по сумме двух матчей со счётом 7:5

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2003—2004 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2003—2004 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу